Шампионска лига 2008/09 е 17-о издание под това наименование на най-важния европейски турнир за клубни отбори във футбола и 54-то от началото.

През този сезон заедно с носителя на трофея Манчестър Юнайтед участват рекордните 76 отбора от 52 страни. Шампионът на България ЦСКА София не е допуснат до участие, тъй като не получава лиценз от УЕФА по финансови причини. Мястото се заема от вицешампиона Левски София. Порто също е изключен от участие на първа истанция поради доказано подкупване на официални лица, но на втора истанция получава лиценз за Шампионската лига.

Финалът се играе на 27 май 2009 г. на Стадио Олимпико в Рим.

Първи квалификационен кръг на ШЛ 
Мачовете се играят на 15/16 юли и 22/23 юли 2008 г.

Втори квалификационен кръг на ШЛ 
Мачовете се играят на 29/30 юли и 5/6 август 2008 г.

Трети квалификационен кръг на ШЛ 
Мачовете се играят на 12/13 август и 26/27 август 2008 г. Отпадналите от този кръг отбори участват в първия кръг на Купа на УЕФА 2008/09.

Групова фаза

Група А

Група В

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Осминафинал 
Първите срещи се състоят на 24 и 25 февруари, реваншите са на 10 и 11 март 2009 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 7 и 8 април, реваншите са на 14 и 15 март 2009 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 28 и 29 април, реваншите са на 5 и 6 май 2009 г.

Финал 
Финала на шампионската лига през 2009 се провежда на 27 май 2009 от 21:45 на Стадио Олимпико в Рим. За пета поредна година на финала има поне един английски отбор. Манчестър Юнайтед са първият финалист, който защитава трофея си от миналогодишното издание, след Ювентус през 1997 г.

Вижте също 
 Купа на УЕФА 2008/09

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за ШЛ 2008/09

Източници 

Европейска шампионска лига